XXXIV церемония вручения премии «Гойя» () — состоялась 25 января 2020 года. Ведущие — Сильвия Абриль и Андреу Буэнафуэнте.

Номинанты были объявлены 2 декабря 2019 года, актёрами Мигелем Эрран и Еленой Анайя.

Победители и номинанты

Награды по категориям

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 2020 года на сайте IMBD
 Página Web oficial XXXIV edición de los Premios Goya

 Filmaffinity 34 Edición de los Premios Goya (2020) — Películas del 2019 (Gala: 25 enero 2020 en Málaga)

2019
Январь 2020 года в Испании
Кинопремии 2020 года